Населені пункти в Чехії:

 Дражовиці (Клатови)
 Дражовиці (Вишков)